Agârbiciu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Agârbiciu (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Agârbiciu (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu